Kawajiri Hidenaga – samurai giapponese
 Kawajiri Hidetaka – samurai giapponese
 Tatsuya Kawajiri – lottatore di arti marziali miste giapponese
 Yoshiaki Kawajiri – regista e sceneggiatore giapponese